Павел Аргунов:
 Аргунов, Павел Александрович (1862—1944) — русский революционер, журналист, историк.
 Аргунов, Павел Иванович (1768—1806) — русский архитектор.